Le Diamant noir est le titre de plusieurs films :
 1913 : Le Diamant noir d'Alfred Machin
 1922 : Le Diamant noir d'André Hugon
 1941 : Le Diamant noir de Jean Delannoy

Autres usages 
 , nouvelle extension de la Bibliothèque royale (Danemark)